

Codici 
 OKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yorke Islands (Australia)

Metodologie 
 OKR (Objectives and key results) – metodologia di pianificazione strategica